Абдулбасир Вагидович Батталов () — российский и советский борец классического (греко-римского) стиля. Вице-президент ФСБР (с 29.12.2011). Кумык по национальности.

Детство 
Окончил школу № 9 в Буйнакске. Воспитанник спортшкол Буйнакска и Уфы.

Карьера спортсмена 
Чемпион Европы (1985), серебряный призёр чемпионата мира (1985), обладатель Кубка мира (1981, 1984), двукратный чемпион СССР (1985, 1986).

Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Постспортивная карьера 
В 1994 году окончил Уфимский технологический институт сервиса.

29 декабря 2011 года на заседании бюро ФСБР избран вице-президентом ФСБР. Это назначение было сделано для усиления взаимодействия с регионами (Батталов отвечает за Приволжский ФО).

Примечания

Ссылки 
 Батталов Абдулбасир Вагидович
 БАТТАЛОВ Абдул-Басир Вагидович, спортсмен
  (ЧЕ)
  (ЧМ)

Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Заслуженные мастера спорта СССР
Борцы среднего веса